Alfons De Wolf – ex ciclista su strada e pistard belga
 Cees de Wolf – calciatore olandese
 Dirk De Wolf – ex ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Henri De Wolf – ex ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 John de Wolf – ex calciatore olandese
 Michel De Wolf – ex calciatore e allenatore di calcio belga
 Nico de Wolf – calciatore olandese
 Ortwin De Wolf – calciatore belga